Юстин де Якобис (, ) — святой Римско-Католической Церкви, миссионер из католического монашеского ордена лазаристов, первый ординарий апостольского викариата Абиссинии и титулярный епископ Нилополя.

Биография 
17 октября 1818 года вступил в монашеский орден лазаристов. В 1820 году он принял монашеские обеты. 12 июня 1824 года Юстин де Якобис был рукоположён в священника. Некоторое время служил священником в Ории и Монополи, затем он был назначен настоятелем монахов в Неаполе.

В 1839 году Святой Престол назначил Юстина де Якобиса ординарием апостольской префектуры Абиссинии. После восьмилетней миссионерской деятельности в Абиссинии Юстин де Якобис был назначен ординарием апостольского викариата Абиссинии. В 1847 году провёл пасхальное богослужение в Алитене; был назначен титулярным епископом Нилополя. Первое время он отказывался от рукоположения в епископа и в 1849 году принял епископский сан.

Во время своей деятельности в Абиссинии Юстин де Якобис подвергался многочисленным гонениям со стороны местных властей. Несмотря на преследования Юстин де Якобис основывал многочисленные католические миссии и школы на территории современных Эфиопии и Эритреи, способствуя образованию будущей Эфиопской католической церкви.

Юстин де Якобис умер 31 июля 1866 года в Эритрее.

Прославление 
25 июля 1939 года папа Пий XII причислил Юстина де Якобиса к лику блаженных и в 1975 году папа Павел VI причислил его к лику святых.

День памяти в Католической церкви — 31 июля. На родине святого Юстина де Якобиса в городе Сан-Феле ежегодно 30 — 31 июля проводятся местное празднество, посвящённое святому.

См. также 
 Список святых, канонизированных папой римским Павлом VI

Примечания

Литература 
 Eric W. Steinhauer: Jacobis, Justinus de. In: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 18, Herzberg 2001, ISBN 3-88309-086-7, стр. 709—711.
 Проповедь Бенедикта XVI

Ссылки 
 Индекс святых
 Justin de Jacobis
 Информация

Католические святые
Святые Италии
Святые Эфиопии
Святые Эритреи
Эфиопская католическая церковь
Беатифицированные Пием XII
Канонизированные Павлом VI
Канонизированные в XX веке
Христианские святые XIX века